Pehta je lahko:

Pehta, žensko bitje v slovanski mitologiji
 Pehta, oseba v povesti Kekec